Яркишлак; Яркыштак

 Яр-Кыштак — село в Сузакском районе Джалал-Абадской области Киргизии.
 Яркишлак — посёлок городского типа, расположенный на территории Джалалкудукского района Андижанской области Республики Узбекистан.
 Яр-Кыштак — село в Лейлекском районе Баткенской области.